

Cinema 
 All Together Now – film documentario del 2008, diretto da Adrian Wills
 All Together Now – film del 2013, diretto da Alexander Mirecki
 All Together Now – film del 2020, diretto da Brett Haley

Musica 
 All Together Now – brano musicale dei The Beatles del 1969
 All Together Now – album degli Argent del 1972
 All Together Now – album dei Better Than Ezra del 2014

Televisione 
 All Togheter Now - serie televisiva australiana del 1991
 All Together Now - La musica è cambiata – programma televisivo italiano del 2019
 All Together Now Kids – programma televisivo italiano del 2021